Az M46 vagy az M-46 a következő dolgokat jelentheti:

 Messier 46 (M46) nyílthalmaz a Hajófar csillagképben
Közlekedés
 M-46 (Michigan highway), autópálya Michigan államban
 Volvo M46 transmission, négysebességes autó sebességváltó
 MÁV M46, MÁV dízelmozdony sorozat
Haditechnika
 M46, amerikai közepes harckocsi
 130 mm-es 1954 mintájú tábori ágyú (M–46), szovjet tábori ágyú